Ларраньяга () — испаноязычная фамилия. Известные носители:
 Ларраньяга, Дамасо Антонио (1771—1848) — уругвайский ботаник, естествоиспытатель, геолог и палеонтолог.
 Ларраньяга, Карлос (1937—2012) — испанский актёр театра, кино и телевидения.
 Ларраньяга, Фернандо (род. 1942) — выдающиеся мексиканский и перуанский актёр.
 Ларраньяга, Хесус (1901—1942) — баскский революционер, подпольщик-антифранкист и член руководства Коммунистической партии Испании.
 Ларраньяга, Хуан Антонио (род. 1958) — испанский футболист, атакующий.
Ларраньяга, Ампаро (род. 26 марта 1963) — испанская актриса.